Kıvanç significa "orgull" en turc i s'utilitza com a nom de dones i homes. Persones amb el nom Kıvanç inclouen:
 Kıvanç Haznedaroğlu - gran Mestre d'escacs turc
 Kıvanç Tatlıtuğ - actor i model turc